Sabatinca — рід метеликів родини Первісні зубаті молі (Micropterigidae).

Види 
 Sabatinca aemula Philpott, 1924
 Sabatinca aenea Hudson, 1923
 Sabatinca aurantiaca Philpott, 1924
 Sabatinca barbarica Philpott, 1918
 Sabatinca calliarcha Meyrick, 1912
 Sabatinca caustica Meyrick, 1912
 Sabatinca chalcophanes (Meyrick, 1886)
 Sabatinca chrysargyra (Meyrick, 1886)
 Sabatinca delobelli Viette, 1978
 Sabatinca demissa Philpott, 1923
 Sabatinca heighwayi Philpott, 1927
 Sabatinca ianthina Philpott, 1921
 Sabatinca incongruella Walker, 1863
 Sabatinca lucilia Clarke, 1920
 Sabatinca passalota Meyrick, 1923
 †Sabatinca perveta (Cockerell, 1919)
 Sabatinca pluvialis Gibbs, 2017
 Sabatinca quadrijuga Meyrick, 1912
 Sabatinca weheka Gibbs, 2017

Примітки 

Лускокрилі
Роди лускокрилих